Mäher steht für: 

 Rasenmäher, Geräte zur Pflege von Rasen, Fußballplätzen und Golfplätzen
 Kreiselmäher, Geräte zum Mähen von Gras zu Futterzwecken